79К6 «Пеликан» — украинская подвижная трёхкоординатная радиолокационная станция кругового обзора с фазированной антенной решёткой.

История 
Работы по созданию этой радиолокационной станции начались ещё в советское время, однако договор на создание РЛС был заключён в 1992 году с министерством обороны Украины. В связи с ограниченным финансированием, научно-конструкторская документация на РЛС 79К6 была разработана к 2000 году, а первый опытный образец был изготовлен в 2006 году. В этом же году были проведены государственные испытания, а летом 2007 года РЛС была официально принята на вооружение вооружённых сил Украины.

Появление в украинской армии РЛС 79К6 позволило автономно использовать дивизионы зенитных ракетных комплексов С-300ПТ (ПС).

В ноябре 2009 года украинский Центр исследований армии, конверсии и разоружения объявил, что радиолокационная станция 79K6 входит в «Топ-10 самых важных украинских разработок в области вооружений и военной техники».

В октябре 2016 года РЛС 79К6 впервые использовали в ходе военных учений украинской  армии.

В июне 2018 года вооружённые силы Украины получили ещё одну станцию 79К6. Кроме того, в течение 2018 года проводились работы по модернизации РЛС 79К6 с целью обеспечить возможность её использования с ЗРК "Бук-М1".

Описание 
Станция предназначена для использования в составе войск ПВО и ВВС в качестве информационного звена для контроля и выдачи целеуказания зенитно-ракетным комплексам и автоматизированным системам управления воздушным движением.

РЛС обеспечивает:
 Обнаружение, сопровождение и измерение трёх координат воздушных объектов и их путевой скорости в условиях без помех и при воздействии естественных и организованных активных и пассивных помех, а также в условиях их комбинированного воздействия;
 определение государственной принадлежности воздушных объектов, получение от своих самолётов индивидуальной и полётной информации, её отображение и выдачу потребителям;
 определение по целеуказанию разности высот полёта воздушных объектов;
 определение угломестных и азимутальных пеленгов на постановщики активных помех;
 выдачу информации на автономные средства отображения и взаимодействие с командными пунктами региональных и вышестоящих национальных АСУ.

Варианты и модификации 
 79К6
 80К6 «Феникс» — экспортный вариант 79К6 (угол обзора составляет 35 градусов), размещённый на двух КрАЗ-6446. Время развёртывания РЛС составляет 30 минут
 80К6Т — вариант 80К6, размещённый на двух автомобильных прицепах. Время развёртывания РЛС составляет 15 минут, инструментальная дальность — 500 км, высота - 40 км, угол обзора составляет 70 градусов
 80К6М — модернизированный экспортный вариант 80К6, представленный в 2013 году (угол обзора составляет 55 градусов), размещённый на одном автомобильном шасси МЗКТ повышенной проходимости. Время развёртывания РЛС составляет 6 минут
 80К6К1 — вариант станции 80К6, установленный на двух грузовиках КрАЗ-6322 (демонстрационный образец был впервые представлен 30 сентября 2014 на XI-й международной специализированной выставке «Зброя та безпека-2014»). Время развёртывания РЛС составляет 6 минут, инструментальная дальность — 400 км

Тактико-технические характеристики 

Основные ТТХ РЛС 79К6 «Пеликан»:

 Максимальная дальность обнаружения цели: 400 км.
 Дальность обнаружения цели на высоте полёта:
 100 м — 40 км,
 1000 м — 110 км,
 10–30 км — 300—350 км.

Основные ТТХ экспортного варианта РЛС 80К6:
 Рабочий диапазон частот: S
 Максимальные границы работы радиолокатора:
 по дальности, км: 400
 по  азимуту, град: 360
 по углу места, град: 0…35, 55
 по высоте, км: 40
 Период осмотра, с: 5, 10
 Дальность обнаружения цели, ЕПР=3—5 м² (при P=0,8 F=10-6) при высоте полёта 10 км: 200…250
 Тип антенны: цифровая фазированная антенная решётка
 Тип передатчика: многолучевой клистрон
 Пиковая мощность передатчика, кВт: 130
 Число лучей в вертикальной плоскости: 12
 Подавление пассивных помех, дБ: 50
 Подавление активных помех, дБ: 20
 Количество сопровождаемых целей, больше: 300
 Аппаратура системы распознавания государственной принадлежности: встроенная
 Количество транспортных единиц: 2
 Время разворачивания/сворачивания, мин.: 30

Страны — эксплуатанты 
  — летом 2007 года радиолокационная станция 79К6 была принята на вооружение вооружённых сил Украины

Примечания 

Радиолокационные станции Украины
Военная продукция научно-производственного комплекса «Искра»